Телемундо () америчка је телевизијска мрежа на шпанском језику, намењена латиноамеричкој популацији у Сједињеним Америчким Државама.

Основана је 1954. у Порторику, а 1987. се проширила и на територије САД-а. По величини је друга телевизијска мрежа на шпанском језику у САД.

-{Telemundo Communications Group}- је део -{NBC Universala}- на чијем се седишту налази Дон Браун.

Телемундо је у свету најпознатији по производњи и дистрибуцији теленовела. Највећи број теленовела Телемундо је снимао у копродукцији са колумбијском -{RTI Producciones}- и мексичким -{Argos Comunications}-.

Годишње у просеку произведе од 4 до 6 теленовела.

-{Telemundo Internacional}- 

-{Telemundo Internacional}- део је -{Telemundo Networka}- и -{NBC Universala}-, бави се продајом и дистрибуцијом оригиналних тв садржаја на међународном тржишту.

-{Telemundo Internacional}- је по оствареној продаји друга по реду компанија која се бави међународном дистрибуцијом телевизијског програма на шпанском језику.

Њихови производи, који укључују теленовеле, серије, емисије забавног карактера, емитовани су у више од 120 земаља света, преведени на више од 50 језика, бележећи укупно 56.000 сати емитованог програма на телевизијама изван Сједињених Америчких Држава и Порторика.

-{Telemundo Internacional}- је и дугогодишњи дистрибутер производа чилеанске -{TVN}- на међународном тржишту.

Телемундово присуство у Србији 

До сада је у Србији приказано 46 Телемундових теленовела, а прва је приказана 2002.

Списак Телемундових теленовела емитованих у Србији:

Види још 
 Теленовела
 Реде Глобо
 Телевиса
 Списак теленовела емитованих у Србији

Референце

Спољашње везе 

Америчке телевизијске мреже
NBCUniversal
Теленовеле